USS America (LHA-6) ist ein US-amerikanisches amphibisches Angriffsschiff und Träger für Hubschrauber und Senkrechtstarter. Sie ist das Typschiff der America-Klasse. Sie ist seit dem 11. Oktober 2014 im Dienst. Ihr erster Heimathafen war San Diego und seit 1. Dezember 2019 ist sie im japanischen Sasebo als Teil der 7. Flotte stationiert.

Siehe auch 
 Liste aktiver Flugzeugträger

Einzelnachweise 

America-Klasse (2014)